Chiesa Madre Maria Santissima del Soccorso – chiesa di Castellammare del Golfo
 Chiesa della Madonna del Soccorso – chiesa di Cerreto Sannita
 Chiesa della Madonna del Soccorso – chiesa di Corchiano
 Chiesa della Madonna del Soccorso – chiesa di Montalcino
 Chiesa della Madonna del Soccorso – chiesa di Palermo
 Chiesa della Madonna del Soccorso – chiesa di Roccalbegna
 Chiesa della Madonna del Soccorso – chiesa della frazione di Scrofiano, Sinalunga

 Cappella della Madonna del Soccorso – chiesa di Scarlino

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria del Soccorso
 Santuario della Beata Vergine del Soccorso
 Santuario della Madonna del Soccorso